Альбертсон — фамилия. Известные носители:
 Альбертсон, Джек (1907—1981) — американский актёр, комик и певец.
 Альбертсон, Мэйбл (1901—1982) — американская актриса, сестра Джека Альбертсона.

Топонимы 
  — населённый пункт в округе Нассо, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США.